Sankt Jørgens Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sankt Jørgens Sogn (Næstved Kommune)
 Sankt Jørgens Sogn (Svendborg Kommune)